Svetovno prvenstvo v biatlonu 1981 je devetnajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 12. in 15. marcem 1981 v Lahtiju, Finska, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com
 

1981
1981 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Lahtiju